Гермелі́н — прізвище німецького походження, яке у перекладі означає «горностай».

 Улоф Гермелін — шведський професор риторики та юриспруденції, історіограф Шведського королівства, державний секретар, дипломат
 Ришард Гермелін — польський архітектор
 Гермелін (сир) — чеський сир

Німецькі прізвища